Ро́берт Да́нкан Макни́л (; род. 9 ноября 1964, Роли, Северная Каролина) — американский кинорежиссёр, актёр.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Родившиеся в Роли